B-26

 Мартин B-26 «Мародер» — американский средний бомбардировщик
 Дуглас A-26 «Инвэйдер» — американский средний бомбардировщик. В 1948—1966 годах носил обозначение B-26.